Colomastix är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Grube 1861. Colomastix ingår i familjen Colomastigidae. 

Colomastix är enda släktet i familjen Colomastigidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Colomastix